Schnee von gestern ist ein deutscher Dokumentarfilm von Regisseur Michael Würfel aus dem Jahr 2008.

Handlung 
Eine Rückkehr nach Pfronten im Allgäu. Nach etlichen Jahren an anderen Orten geht Michael Würfel der Frage nach, ob man in seinem alten Heimatort wieder leben kann und was es mit diesem Heimatgefühl eigentlich auf sich hat. Voller Zuversicht, dass die mit-zurückkehrenden Zuschauer Spaß an diesem Experiment haben – und vielleicht sogar ein paar erhellende Gedanken.
Der Film mischt subjektive Eindrücke und Assoziationen mit dokumentarischer Beobachtung, kombiniert verschiedene Themen, die erforscht werden, mit Eindrücken des konkreten Orts Pfronten. Der rote Faden ist die Rückkehr des Protagonisten – am Anfang des Films ist völlig offen, was in Pfronten mit ihm und seinem Leben passieren wird.

Weblinks 
 Schnee von gestern
 

Filmtitel 2008
Deutscher Film
Dokumentarfilm